Gleiß stehen für folgende geografische Objekte:

 Burgruine Gleiß, ehemalige Herrschaft im Ybbstal, Niederösterreich
 Gleiß (Gemeinde Sonntagberg), Ortschaft von Sonntagberg im Ybbstal, Niederösterreich
 Gleiß (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Gleiß oder Gleiss ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gleiss (1904–1997), deutscher Jurist und Autor 
 Gerlef Gleiss (1954–2014), deutscher Behindertenaktivist und Politiker (Linkspartei)
 Horst G. W. Gleiss (1930–2020), deutscher Biologe, Heimatforscher und Autor
 Maria Gleiss (1865–1940), deutsche Ärztin
 Marion Gleiß (Marusha Aphrodite; * 1966), deutsch-griechische Musikerin, siehe Marusha 
 Otto Gleiß (1841–1906), deutscher Pastor und Übersetzer

Siehe auch:
 Gleis (Begriffsklärung)